Columbia Heights – city della contea di Anoka, in Minnesota
Columbia Heights – quartiere di Washington
Columbia Heights – stazione della metropolitana di Washington
Columbia Heights – montagna dell'Oregon